Lista de municípios de Mato Grosso do Sul por população, em ordem decrescente, baseada na estimativa da população do IBGE 2008.

Populacao 2008